Повчанська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Лугинський район
 Повчанська сільська рада — Рівненська область, Дубенський район